FJR est un sigle qui peut désigner :
 , l'organisation jeunesse du Parti révolutionnaire institutionnel mexicain.

FJR est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Fujaïrah, un aéroport situé à Fujaïrah, aux Émirats arabes unis, selon le code AITA des aéroports.

La FJR 1300 est un modèle de motocyclette produit par le constructeur japonais Yamaha.

Code IATA des aéroports